Diemert ist der Name von

 Anke Diemert (* 1976), deutsche Medizinerin, Professorin für Hebammenwissenschaft, Geburtshilfe und Pränatalmedizin
 Jutta Diemert (bl 1980–1993), Fernsehredakteurin und Drehbuchautorin
 Stéphane Diémert (* 1965), französischer Spitzenbeamter